After Bathing at Baxter’s () — третий студийный альбом американской психоделической рок-группы  Jefferson Airplane, выпущенный 30 ноября 1967 году на лейбле RCA Records.

Концепция 
В отличие от альбома Surrealistic Pillow, вышедшего в том же году ранее, After Bathing at Baxter’s имеет более сильное психоделическое звучание и не содержит коммерческих поп-песен вроде «Somebody to Love», появлявшихся на втором альбоме и полностью составлявшими первый. Jefferson Airplane стали играть рок значительно тяжелее того, что играли ранее.

Альбом, разделенный на пять частей, включает в себя несколько экспериментальных композиций, таких, как девятиминутный инструментал «Spare Chaynge» и песня Грейс Слик «rejoyce», оммаж роману Джеймса Джойса «Улисс». Большинство песен альбома отражают интенсивное употребление группой наркотиков, в частности ЛСД. Обложка альбома была нарисована Роном Коббом, художником.

Релиз 
В год выхода альбом занял 17-е место хит-парада Billboard. Первый сингл, «The Ballad of You and Me and Pooneil», едва не вошёл в первые сорок синглов, оставшись на 42 месте, тогда как второй релиз, «Watch Her Ride», занял 61 место. Однако оба сингла оказались в списке сорока первых синглов по данным Cash Box. В следующем году группа выпустила ещё один успешный альбом, Crown of Creation.

Список композиций

Участники записи 
 Марти Балин — Ведущий вокал
 Грейс Слик — вокал, фортепиано, орган, блокфлейта
 Пол Кантнер — бэк-вокал, ритм-гитара
 Йорма Кауконен — соло-гитара, бэк-вокал, ситар
  — бас-гитара, фуз-бас, ритм-гитара
  — ударные, перкуссия
Приглашённые участники
 Гэри Блэкмен — вокал
 Билл Томпсон — вокал

Чарты 
Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 After Bathing At Baxter's на discogs.com

Альбомы 1967 года
Альбомы Jefferson Airplane
Альбомы психоделического рока
Альбомы эйсид-рока
Альбомы RCA Victor